Il singolare  dello  Sicilia Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Adrian Ungur era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Nikola Mektić.

Attila Balázs ha battuto in finale Martin Fischer 7–6(4), 2–6, 6–1.

Teste di serie

  Filippo Volandri (secondo turno, retired)
  Simone Bolelli (primo turno)
  Jurij Ščukin (primo turno)
  Martin Fischer (finale)

 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Adrian Ungur (primo turno)
 Éric Prodon (primo turno)
 Reda El Amrani (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Sicilia Classic 2010